Монтель, Бланш (1902—1998) — французская актриса театра и кино.
 Монтель, Поль (1876—1975) — французский математик.
  — французский литератор и участник Коммуны (1871).

Топонимы 
 Монтель — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монтель — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Монтель — коммуна во Франции, департамент Эро.

См. также 
 Монтейль, Парфе-Луи (1855—1925) — французский офицер, путешественник.

Примечания